Зоран Костић може бити:

 Зоран Костић (књижевник), српски књижевник рођен 1948.
 Зоран Костић Цане, српски музичар рођен 1964.
 Зоран Костић (фудбалер), српски фудбалер рођен 1982.
 Зоран Костић (дизајнер)